

Guerra 
 Arrow – missile israeliano
 CF-105 Arrow – aereo da caccia canadese
 AA-13 Arrow – nome in codice NATO del missile russo Vympel R-37

Persone 
 Kenneth Arrow – economista statunitense

Musica 
 Arrow – singolo dei Mr. Big del 2001 dall'album Actual Size

Televisione 
 Arrow –  serie televisiva statunitense del 2012
 The Arrow – serie televisiva canadese del 2013

Altro 
 Teorema dell'impossibilità di Arrow – teorema formulato nel 1951 dal Premio Nobel per l'economia Kenneth Arrow
 Arrow – azienda Italiana attiva nella produzione di impianti di scarico per motoveicoli.

Pagine correlate 
 Arrows (disambigua)